Die Handball-Landesliga Bayern 2016/17 wurde unter dem Dach des „Bayerischen Handballverbandes“ (BHV) organisiert, sie ist die zweithöchste Spielklasse des bayerischen Landesverbandes und wird hinter der Bayernliga als fünfthöchste Liga im deutschen Ligensystem geführt.

Saisonverlauf 

Die Handball-Landesliga Bayern 2016/17 war die einundvierzigste Saison der mit je vierzehn Mannschaften in Nord und Süd eingeteilten bayerischen Landesliga.

Modus 
Es wurde eine Hin- und Rückrunde gespielt. Platz eins jeder Gruppe war Staffelsieger und Direktaufsteiger in die Bayernliga 2017/18. Die zweiten Plätze spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus. Die Plätze zwölf bis vierzehn jeder Gruppe waren Direktabsteiger. Die Plätze elf spielten die Abstiegsrelegation. Gleicher Modus für Männer und Frauen.

Teilnehmer 
Nicht mehr dabei waren die Auf- und Absteiger der Vorsaison. Neu dabei waren die Absteiger (A) aus der Bayernliga TSV Allach 09, TuS Fürstenfeldbruck II und die Aufsteiger (Meister) aus den Bezirksoberligen (N) für LL-Nord TG 1861 Heidingsfeld, TV 1861 Erlangen-Bruck, HSG Rödental/Neustadt, HG Ansbach sowie für LL-Süd TSV Vaterstetten, SG Kempten/Kottern, TSV Haunstetten II.

 Frauen: HSG Pleichach (UFR), TV Marktleugast (OFR), TSV Lichtenau (MFR),  HC Forchheim (Ostbayern), TSV Wertingen (Bayerisch-Schwaben), TSV Simbach (Altbayern), TV Waltenhofen (Alpenvorland), TSV Grafing (Oberbayern)

Aufstiegsrelegation 
Männer: TG 1861 Heidingsfeld :  TSV Ottobeuren ≈ 30:29, 22:31

Frauen: TG Landshut : SG Schwabach/Roth ≈ 26:24, 19:19

Weblinks 
 Spielbetrieb der Landesliga Bayern 2016/17 auf BHV-online.de
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Handball-Landesliga 2016/17 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga/Verbandsliga Nord und Süd

2016/17
Landesliga